Osoby o tym nazwisku:
 Anna Gembicka –  polska urzędniczka państwowa, prawniczka i polityk
 Małgorzata Gembicka – polska pływaczka i trenerka